Bednarek ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Bednarek (* 1986), polnische Volleyballspielerin
 Emil Bednarek (1907–2001), polnischer Funktionshäftling
 Elżbieta Bednarek (1945–2021), polnische Leichtathletin, siehe Elżbieta Żebrowska

 John Michael Bednarek, US-amerikanischer Militär
 Kamil Bednarek (* 1991), polnischer Musiker
 Karolina Bednarek (* 1988), polnische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Kenneth Bednarek (* 1998), US-amerikanischer Sprinter
 Sylwester Bednarek (* 1989), polnischer Hochspringer
 Tomasz Bednarek (* 1981), polnischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Bednárec,  Gemeinde in Tschechien
 Bednáreček, Gemeinde in Tschechien
 Bednareck
 Bednarik